John Rowe peut désigner :

 John Rowe (1626-1677), membre du clergé anglais ;
  (1941-), acteur britannique ;
 John Rowe, officier de marine de l'US Navy pendant la première guerre de Barbarie ;
 John Rowe (1715-1787), marchand et homme politique à Boston, Massachusetts, pendant la Révolution américaine ;
 John Rowe (1936-), auteur australien ;
 John Howland Rowe (1918-2004), anthropologue américain ;
 John Rowe (1816-1886), membre du Parlement sud-australien ;
 John Rowe, directeur du groupe énergétique de Chicago Exelon Corporation ;
 John Rowe, ancien PDG et président exécutif de la société américaine de soins de santé Aetna ;
 Jack Rowe (1856-1911), joueur américain de baseball des Buffalo Bisons.

Voir aussi 
 
 John Roe
  (1907-1945/6), footballeur anglais